бригада імені князя Костянтина Острозького — назви військових формувань.

 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького — сучасне військове формування в складі Механізованих військ України.
 Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького — сучасне міжнародне військове формування, сформоване для участі в миротворчих операціях.

Див. також 
 Полк імені Богдана Хмельницького (значення)